Міндлін Володимир Зіновійович  (23.02.1923 Киев) — український редактор.
 Міндлін Емілій Львович (1900, м. Олександрівськ Катеринославської губернії (нині — м. Запоріжжя) — 1981, Москва) — російський радянський письменник.
 Міндлін Іосиф Михайлович (1894, — Вітебськ, — † 19 травня 1959, — Одеса) — радянський театральний актор, режисер, організатор та керівник низки єврейських театрів СРСР. Жертва сталінських репресій.
 Міндлін Фауст Петрович (10 квітня 1951 Одеса) — актор, режисер, телеведучий.